Prchal ist der Familienname folgender Personen:

 Bolek Prchal (1898–1949), tschechoslowakischer Schauspieler
 Jan Václav Prchal (1744–1811), böhmischer Bildhauer
 Jiří Prchal (1948–1994), tschechoslowakischer Radrennfahrer